Watkins Glen este:

 un sat în statul New York,
 un circuit automobilistic din apropierea satului, și
 un parc în sat.